Okręty US Navy o nazwie USS  "Philippines":
 Pierwszy "Philippines" (SP-1677) był transportowcem wojska, który był używany w 1919.
 Drugi "Philippines" (CB-4) miał być wielkim krążownikiem, ale jego budowę przerwano w 1943.
Philippines